Poilu peut faire référence à :

 Poilu, surnom donné aux soldats de la Première Guerre mondiale qui étaient dans les tranchées ;
 Poilu, surnom donné au violoncelle de fortune joué par Maurice Maréchal lors du conflit.

Voir aussi 

 Le Poilu victorieux, statue réalisée par Eugène Bénet, ornant plusieurs centaines de monuments aux morts en France ;
 Poilu au repos, statue réalisée par Étienne Camus, ornant plusieurs centaines de monuments aux morts en France ;
 Petit Poilu, série de bandes dessinées muettes pour enfants de Pierre Bailly et Céline Fraipont.